Ukrainska mästerskapet i ishockey 2014/2015 var den 23 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, Ukrainas högsta-liga i ishockey. Denna säsongen deltog endast fyra lag i ligan, på grund av oroligheterna i Ukraina samt att flera av de traditionella klubbarna hade ekonomiska problem. Tre nya klubbar anslöt och Generals Kiev var enda klubben kvar från föregående säsong, och serien kom igång först efter årsskiftet. Grundserien omfattade bara 12 omgångar, där alla lag gick till semifinal. I finalen besegrade sedan ATEK Kiev grundserievinnaren HK Krementjuk.

Grundserien 
Nedan ses slutställningen i grundserien.

Slutspelet 
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2014/2015
Ishockey i Ukraina
2014 i Ukraina
2015 i Ukraina